Би́зли (, , ) или Би́сли — фамилия. Известные носители:

 Бизли, Дамаркус (род. 1982) — американский футболист, левый полузащитник.
 Бизли, Дебра (более известная как Дебра Лафав; род. 1980) — бывшая учительница, обвинённая в 2005 году в половой связи с 14-летним учеником.
 Бизли, Джон (род. 1944) — американский баскетболист.
 Бизли, Джон Дэвидсон (1885—1970) — английский антиковед.
 Бизли, Лоуренс (1877—1967) — британский преподаватель естественных наук, журналист.
 Бизли, Майкл (род. 1989) — американский баскетболист.
 Бизли, Макс (род. 1971) — английский актёр и музыкант.
 Бизли, Малик (род. 1996) — американский баскетболист.
 Бизли, Рэймонд (1868—1955) — английский историк.
 Бизли, Сэм (1916—2017) — английский актёр.
 Бизли, Чарли (1945—2015) — американский баскетболист.
 Бисли, Эллис (род. 1954) — американская актриса.
 Старлинг, Анджела Бизли (род. 1977) — британская интернет-предпринимательница, до 2008 года известная как Анджела Бизли.

См. также 
 Мисс Бизли — собака 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.